Minkari ist der Familienname folgender Personen:

 Melis Minkari (* 1995), türkische Schauspielerin
 Rasih Minkari (1913–1987), türkischer Fußballspieler und -funktionär, Sportkommentator und Regierungsangestellter.